Ecovía es un Sistema de Transporte Integrado con Autobuses Modernos, tipo BRT o autobús de tránsito rápido que presta servicio al Área Metropolitana de Monterrey. Su control y administración está a cargo del Gobierno del Estado de Nuevo León. Forma Parte del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano 

Tiene 30.1 km de dos carriles de concreto segregados del resto de la vialidad, exclusivos para el transporte público, en el cual hay Tres pasos elevados para dar continuidad a los carriles exclusivos, 41 estaciones climatizadas, con tableros de información al usuario, Autobuses de piso bajo con accesibilidad universal, climatizados, sistema de información al usuario y Wi-fi Gratuito.

Historia 

A finales de la década del 2000 se planeaba hacer la construcción de nuevas líneas para el sistema metro (metrorrey), entre la que destaca la línea 1A, que iría desde la estación Mitras, pasando por Lincoln, hasta los límites del municipio de Monterrey y García.  Ésta sin embargo, fue descartada por diversas razones, entre ellas los fuertes intereses de los camioneros, dado su vínculo con la CTM y CROC, eslabones del partido en el poder, el PRI. En su lugar, se vio la posibilidad de implementar un sistema diferente, que además de tener mayor cobertura en la ciudad, sería más barata su construcción, así surgió el proyecto de la Ecovía.

Desde el inicio de su construcción el proyecto de la Ecovía generó polémica entre los habitantes de la ciudad.  Las obras del proyecto comenzaron en noviembre de 2011, la construcción duraría poco más de 6 meses y se entregaría a mediados de 2012, pero no fue así.  Tuvieron que pasar más de dos años desde el inicio de la construcción y finalmente en enero de 2014 el proyecto fue inaugurado. 

Las construcciones y la operación de este sistema generaron un desagrado por parte de los automovilistas, ya que fueron confinados 3 carriles en las avenidas Lincoln y Ruiz Cortines en Monterrey para el funcionamiento de la Ecovía. Para compensar esto, se planteó la solución de reestructurar las rutas urbanas de camiones que transitaran por las avenidas ya mencionadas, lo cual generó a su vez desagrado por parte de los usuarios regulares de tales rutas. 

Desde el inicio de su operación hasta la fecha, usuarios de Ecovía han sido víctimas y testigos de numerosos accidentes, esto debido a que los automovilistas no respetan los nuevos señalamientos de tránsito, hacen maniobras donde estaba prohibido o bien, invaden los carriles exclusivos de la Ecovía. 

Durante nueve meses desde su arranque, el funcionamiento de Ecovía fue de forma parcial. No se había completado la reestruccturación de rutas urbanas, no había sido construida la estación Regina que tendría opción de transbordo con el metro, y la flota de autobuses era menor que la pactada originalmente (80 autobuses).

No fue sino hasta octubre de 2014 cuando el sistema finalmente pudo operar casi en su totalidad, con la reestructuración de rutas completa, la estación Regina terminada (pero sin operar) y con la flota de autobuses completa.

Red

Lincoln - Valle Soleado 
Primera línea en construirse e inaugurarse. El 28 de enero de 2014 fue inaugurada por el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, Alfredo del Mazo Maza, Director de Banobras y Pablo Suárez Coello, de la SCT. 

Está construida sobre el Corredor Lincoln-Ruiz Cortines Teniendo 30.1 km de Longitud. cuenta con 41 estaciones Climatizadas, con wi-fi Gratuito. Su color distintivo en el sistema Metrorrey es el rojo. En su recorrido Existen Tres pasos elevados para dar continuidad a los carriles exclusivos:

 Puente elevado Lincoln – Gonzalitos Dimensiones: cuenta con 425 metros lineales y 12.5 metros de altura.
 Puente elevado Ruiz Cortines – Conchello Dimensiones: 475 metros lineales y 7.50 metros de altura.
 Puente elevado Ruiz Cortines – Alfonso Reyes Dimensiones: Cuenta con 350 metros lineales y 6.88 metros de altura.
Así como también la transferencia Con la Línea 1 del STC Metrorrey a través de la Estación Mitras, transferencia Con la Línea 2 a través de la Estación Regina, y transferencia Con la Línea 3 a través de la Estación Ruiz Cortines.

Conexiones 

Autobús

Se enlaza con alrededor de 5 rutas de transporte urbano.

Rutas Alimentadoras:
6, 122, 202.

Sistema de Transporte Colectivo (Metrorrey)

La línea 1 del ecovía tiene transferencia a: 

 La línea 1 del Metro en la estación Mitras.
 La línea 2 en la estación Regina. Por medio de un circuito que conecta la estación Mitras y la estación Regina que tiene la estación de la Ecovia a un costado de esta.
 La línea 3 del metro en la estación Ruiz Cortines

Véase también 

 Autobús de tránsito rápido
 Sistemas de autobús de tránsito rápido en México
 Metrobús (Ciudad de México)
 Mi Macro
 Red Urbana de Transporte Articulado
 Mexibús
 Sistema Integrado de Transporte Optibús
 MetroBús Chihuahua
 Acabús
 TransMetro (Monterrey)
 Tuzobús

Referencias 

ecovia.nl.gob

Transporte de Nuevo León
Monterrey
Sistemas de Autobuses de Tránsito Rápido de México